Gehalt steht für:
 Arbeitsentgelt eines Angestellten
 Inhalt
 Gehaltsangabe, Anteil eines Stoffes an einem Gemisch

Siehe auch:
 Lohn+Gehalt